Blein est un patronyme porté notamment par 

 Ange François Blein (1767-1845), général de brigade du Premier Empire ;
 Yves Blein (1954-), homme politique français.